Lagny ist Name oder Namensbestandsteil folgender französischer Gemeinden:

 Lagny im Département Oise
 Lagny-le-Sec im Département Oise
 Lagny-sur-Marne im Département Seine-et-Marne

Siehe auch: Abtei Lagny in Lagny-sur-Marne

Lagny ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Fantet de Lagny (1660–1734), französischer Mathematiker